

Sens et origine du nom 
Le prénom Ralph, .

Variantes 
 allemand : , abréviation :  
 espéranto : 
 français : , 
 hongrois : 
 polonais : Rudolf
 slovaque : Rudolf

Personnalités 
 
 Ralph Waldo Emerson (1803-1882), penseur et poète américain ;
 Ralph Lauren (1939
 Ralph Fiennes
 Ralph Thomas

Patronyme :
 Anselmo Ralph
 Hanna Ralph (1888-1978), actrice allemande
 Louis Ralph (1884-1952), acteur et réalisateur autrichien

Cinéma 
 Ralph, film canadien de Michael McGowan, sorti en 2004.
Les Mondes de Ralph (Wreck-It Ralph), film d'animation américain et classique d'animation Disney réalisé par Rich Moore, sorti en 2012.
Ralph 2.0 (Ralph Breaks the Internet), suite du film Les Mondes de Ralph, réalisé par Rich Moore et Phil Johnston, sorti en 2018.